Wulatelong gobiensis — вид ящеротазових динозаврів родини Овірапторові (Oviraptoridae), що жив у кінці крейдяного періоду (85-70 млн років тому). Скам'янілі рештки знайдені у відкладеннях пісковику формування Вулансухай поблизу міста Баян Мандалу в окрузі Ліньхе у Внутрішній Монголії у Китаї. Голотип № IVPP V 18409 являє собою більшу частину черепа, посткраніальних хребет, у тому числі 11 грудних хребців, 16 хвостових хребців.

Примітки 

Овірапторові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2013
Динозаври Азії